Прискорення (фільм, 1983) — радянський телефільм 1983 року режисера Григорія Кохана.
 Прискорення (фільм, 2015) — південноафрикансько-американський дебютний фільм режисера Стівена Кампанеллі.